Hausleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hausleitner (* 1968), österreichischer Journalist und Sportmoderator
 Manfred Hausleitner (* 1957), österreichischer Schlagzeuger
 Mariana Hausleitner (* 1950), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin

Hausleitner ist der Ortsname von:
 Hausleitner (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hausleithner